Víctor Ayala puede referirse a:

 Víctor Manuel Ayala, futbolista guatemalteco;
 Víctor Hugo Ayala Núñez, futbolista paraguayo;
 Víctor Hugo Ayala, cantante colombiano; o
 Víctor Ayala Ojeda, futbolista paraguayo.